Rika Fujiwara e Tamarine Tanasugarn erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Noto International Women's Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Kanae Hisami e Varatchaya Wongteanchai che hanno battuto in finale Natsumi Hamamura e Ayumi Oka 1–6, 7–6(7–4), [14–12].

Teste di serie 

 Chen Yi /  Xu Yifan (quarti di finale)
 Hsu Wen-hsin /  Liu Wanting (primo turno)

 Natsumi Hamamura /  Ayumi Oka (finale) 
 Kanae Hisami /  Varatchaya Wongteanchai (campionesse)

Tabellone

Note 
 

Noto International Women's Open 2011